Преслава Колева Иванова, познатија под уметничким именом Преслава, је бугарска попфолк и народна певачица. 2018 године си мења име са Петја на Преслава.

На музичку сцену ступа 2004. када објављује први албум под називом Преслава. Албум је објављен под окриљем продуцентске куће Пајнер мјузик. Наредни албум, Дяволско желание био је комерцијално врло успешан.

Године 2006. објављује трећи албум под називом „Интрига“, који је такође био успешан, а 2007. објављује и четврти албум. У лето 2006. Преслава постаје заштитно лице фирме Винпром карнобат и снима рекламу, а у лето 2007. са глумцем Павлом Попандовим снима рекламу за исто пиће.

Почетком 2009, Преслава је објавила нови сингл Червена точка за који је направљен и видео-спот. У септембру 2009. на тржишту се појавио и пети по реду албум Пази се от приятелки, на којем је укупно 14 песама. Песма Жените след мен је купљена од Дилана - певача друге музичке компаније. Диланов хит Пробвай върху мен се веома свидео Преслави, па је она одлучила да откупи ауторска права од Дилана.

2019. године објављује албум Да гори в любов, који доживљава огроман комерцијални успех и који се распродао у рекордном року, због чега је било потребно да се истог месеца почне са печаћењем и продајом другог тиража.

Албуми 
 „Преслава“ (2004)
 „Дяволско желание“ (2005)
 „Интрига“ (2006) 
 „Не съм ангел“ (2007)
 „Hit Collection MP3“ (2009)
 „Пази се от приятелки“ (2009)
 „Как ти стои“ (2011)
 „Хитовете на Преслава“ (2014)
 „Да гори в любов“ (2019)

Видеографија

Спотови на страним језицима

Фолклорни спотови

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1984.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи